Prokopkirchen sind:
 Kirche des heiligen Prokop (Hamburg), Deutschland
 Kirche St. Prokop und Barbara in Kunčice pod Ondřejníkem, Tschechien
 Sankt-Prokop-Rotunde (Strzelno), Polen 
 St.-Prokop-Basilika in Třebíč, Tschechien